Az 1980. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí női műlesiklás versenyszámát február 23-án rendezték. Az aranyérmet a liechtensteini Hanni Wenzel nyerte meg, aki az óriás-műlesiklás verseny megnyerése után Liechtenstein második olimpiai aranyérmét szerezte. Magyar versenyző nem vett részt a versenyen.

Eredmények 
A versenyzők két futamot teljesítettek, a két futam időeredményeinek összege határozta meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

1. futam

2. futam

Összesítés

Források 

Alpesisí az 1980. évi téli olimpiai játékokon